Shili bezeichnet:

 Shili (Magong) (嵵裡里), Bezirk im Landkreis Penghu der Republik China
 Shili (Guangshan) (十里镇), Großgemeinde im Kreis Guangshan in der chinesischen Provinz Henan
 Shili (Min) (十里镇), Großgemeinde im Kreis Min in der chinesischen Provinz Gansu
 Shili (Rong) (十里镇), Großgemeinde im Kreis Rong im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Shili (Xihe) (十里镇), Großgemeinde im Kreis Xihe in der chinesischen Provinz Gansu
 Shili (Fengqing) (诗礼乡), Gemeinde im Kreis Fengqing in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shili (Qinshui) (十里乡), Gemeinde im Kreis Qinshui in der chinesischen Provinz Shanxi
 Shili (Zamtang) (石里乡), Gemeinde im Kreis Zamtang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shili (Songqu) (十里回族乡), Nationalitätengemeinde der Hui im Kreis Songqu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shili (Guangshui) (十里街道), Straßenviertel der Stadt Guangshui in der chinesischen Provinz Hubei
 Shili (Lianxi) (十里街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lianxi in der chinesischen Provinz Jiangxi